Los términos orientación y orientador pueden hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la orientación, al conjunto de técnicas y mecanismos de determinación de la posición por puntos de referencia;
 al deporte de orientación, basado en la búsqueda de puntos desde un mapa;

 Varias actividades profesionales o disciplinas académicas:
 a la orientación, un concepto de la arquitectura;
 al ángulo de incidencia de la radiación solar;
 a la orientación, un concepto, un área y una disciplina de las ciencias sociales;
 a la orientación educativa;
 a la orientación profesional;
 a la orientación (deporte);
 a la orientación (geometría), un concepto de la geometría y la física;
 a Orientación, un episodio de la serie Lost;
 a la orientabilidad, un concepto de topología diferencial.